Дудино — название населенных пунктов в России:
 Дудино — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Дудино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Дудино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Дудино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Дудино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Дудино — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Дудино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Дудино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Дудино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Дудино — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Дудино — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Дудино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Дудино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Дудино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Дудино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Дудино — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Дудино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Дудино — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Дудино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Дудино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Дудино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Дудино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Дудино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

См. также 
 Дудинка